Константин Дмитриевич Шея (ум. 1406) — костромской землевладелец, боярин при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском и его сыне великом князе Василии I Дмитриевиче, сын Дмитрия Александровича Зерна. Имел двух братьев: старшего Ивана, отца Фёдора Сабура, и младшего Дмитрия.

Биография 
Будучи боярином при великих князьях Дмитрии Донском и Василии I Дмитриевиче Константин Шея занимал высокое положение. В 1406 году упоминается как свидетель духовной князя Василия Дмитриевича. 

Не имея собственных сыновей Константин Шея передал два земельных вклада Ипатьевскому монастырю, которые положили начало землевладению монастыря.

Дети 
Одна дочь Константина Шеи была замужем за князем Александром Фёдоровичем Ростовским, основателем рода Щепиных-Ростовских. Другая была женой Фёдора Кутуза, родоначальника Кутузовых.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Зерновы // Генеалогия русской знати

Бояре
Умершие в 1406 году
Персоналии по алфавиту